Мхита́р Лево́нович Григоря́н (; 20 февраля 1986, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Мхитар Григорян является воспитанником «Пюника». Но своим в основной команде не стал, проводя игры за дублирующие клубы в первой лиге. За 4.5 сезона, проведённых в клубе, провёл только 21 матч, успев отличиться 3 раза. Вторую половину чемпионата 2006 года провёл в «Улиссе». Далее последовал переход в ереванский «Арарат», а в 2007 году — «Ширак». За «Арарат» провёл 4 матча, за «Ширак» в чемпионате Григорян не вышел ни разу, но сыграл в 2 матчах за кубок Армении.

После ряда неудачных сезонов перешёл в «Киликию». В первом сезоне Григорян сыграл в 12 матчах, во втором — 18. В конце января 2011 года руководство клуба приняло решение о снятии с чемпионата и расформировании клуба.

Новый сезон Григорян начал в «Арарате». И если руководство клуба осталось прежнее, то состав полностью изменился (за исключением капитана команды Артура Минасяна).. Поймав свою игру, Григорян начал приносить пользу клубу. Действия игрока принимали во внимание эксперты в области футбола.

Достижения 
 «Пюник»
 Чемпион Армении: 2002, 2003, 2004, 2005
 Обладатель Кубка Армении: 2002, 2004
 «Арарат» (Ереван)
 Финалист Кубка Армении: 2007

Статистика выступлений 
Данные на 7 апреля 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА  
 Профиль на сайте footballdatabase.eu  
 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Пюник-2»

Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Арарат-2»
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Киликия»